Sinfonie in C steht für:

 Sinfonie in C (Haydn)
 Sinfonie in C (Ballett) (Le Palais de Cristal) von George Balanchine
 Sinfonie in C-Dur von Georges Bizet
 Große Sinfonie in C-Dur von Franz Schubert

Siehe auch:
 6. Sinfonie (Schubert) in C-Dur von Franz Schubert